Temple Creek ist ein Fließgewässer in den USA:

 Temple Creek (Horsepen Creek)  im Camden County, Georgia
 Temple Creek (Little Kolomoki Creek)  im Early County, Georgia
 Temple Creek (Goolsby Branch)  im Richardson County, Nebraska
 Temple Creek (East Branch Conneaut Creek)  im Erie County, Pennsylvania
 Temple Creek (Hoodoo Creek)  im Park County, Wyoming